Керри Джин Адкиссон (, ), более известный под именем Керри Фон Эрих () — американский рестлер. Являлся частью реслинг-семьи Фон Эрихов.

Наиболее известен тем, что выступал в отцовском промоушене World Class Championship Wrestling (WCCW), где провел одиннадцать лет карьеры, а также тем, что работал во World Wrestling Federation (WWF) под именем Техасский Торнадо ().

За свою карьеру Адкиссон владел 40-ка чемпионскими титулами в различных промоушенах. Среди других наград был титул чемпиона мира NWA в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира WCWA в тяжелом весе, что сделало его пятикратным чемпионом мира и интерконтинентальным чемпионом WWF.

Карьера в рестлинге

NWA Texas / World Class Championship Wrestling (1978—1989)

Дебют (1978—1979) 
Керри являлся сыном рестлера Фрица фон Эриха. Его братья, Дэвид, Кевин, Майк и Крис, также были рестлерами. Керри отличался в средней школе легкой атлетикой и обладал рекордным метанием диска. 7 мая 1978 года Дебютировал в промоушене своего отца, NWA Texas/Big Time Wrestling против Пола Першмана. В Big Time Wrestling являлся многократным обладателем Командных титулов чемпионов Техасса и американских командых чемпионов.

Чемпион Америки в тяжелом весе и американский командный чемпион (1980—1983) 
Большая часть славы Керри была принесена в Техасе на World Class Championship Wrestling (WCCW), где его прозвали «The Modern Day Warrior (Современный Воин)», ссылаясь на его вступительную музыку (группы Rush, песни"Том Сойер"). 28 декабря 1980 года состоялось его первое Американское чемпионство в тяжелом весе NWA победив Джино Эрнандеса за вакантный титул. Прежде чем выиграть свой второй чемпионат NWA в тяжелом весе у Суперзвезды в маске он проиграл титул Кену Патере. В мае и июне 1981 года Керри обменялся Чемпионством NWA в тяжелом весе с Эрни Лэддом. 25 октября объединился с Терри Орндорффом, победив Великого Кабуки и Чана Чанга, выиграв Американские Командные чемпионства NWA . После коротких событий в качестве рестлера-одиночки, он объединялся со своим братом Кевином. 15 марта 1982 года два брата сражались с Гэри Хартом и Кинг-Конгом Банди до двойной дисквалификации. 4 июня Фон Эрих победил бывшего чемпиона мира NWA в тяжелом весе Харли Рейса, подняв его до статуса мейневентера.

Вскоре Керри начал враждовать с чемпионом мира NWA в тяжелом весе Риком Флэром. 15 августа получив свой самый первый тайтлшот за титул чемпиона NWA против Флэра на шоу WCCW Star Wars (1982) в матче по правилам два из трех удержаний, в котором Флэр победил, сохранив титул. 25 декабря Керри получил свой следующий титульный бой против Флэра в матче без дисквалификации в стальной клетке с Майклом «P.S.» Хейсом в качестве специального приглашенного судьи. Сказочные Фриберды помогли Керри выиграть матч, но тот отказался от момощи сказав, что не хочет выигрывать обманом. Терри Горди захлопнул дверцу клетки на голове Керри, что привело к тому, что Флэр выиграл матч и сохранил титул. Это привело к исторической вражде между фон Эрихами и Вольными птицами, которая длилась более пяти лет.

Чемпион мира NWA в тяжелом весе и вражда со Сказочными Вольными птицами (The Fabulous Freebirds) (1983—1984) 
17 июня 1983 года объединившись с Брузером Броди, победив The Fabulous Freebirds за Командные Чемпионства NWA. 4 июля Керри и его старшие братья Кевин и Дэвид победили сказочных Фрибердов в матче два из трех удержаний, выиграв Командные Чемпионства штата Техас из шести человек. 12 августа они проигрывают титулы обратно Вольным птицам. 5 сентября братья сразились в матче-реванше за титулы со Сказочными Вольными птицами ; Вольнолюбцы сохранили свои титулы, удержав Керри. 24 ноября Керри победил Майкла Хейса в матче «Проигравший покидает техасскую стальную клетку».

2 декабря Фон Эрихи победили Freebirds в своем втором рейне Командных чемпионовв NWA из шести человек. 25 декабря Керри победил Камалу по дисквалификации. 30 января 1984 года он объединился со своими братьями Майком и Дэвидом против Сказочных Фрибердов в командном матче из шести человек, в котором Фон Эрихи проиграли по дисквалификации.

6 мая 1984 года стал самым ярким событием в карьере Керри, когда он победил «Дитя Природы» Рика Флэра в историческом матче перед публикой более чем 45 000 болельщиков на стадионе в Техасе, выиграв Мировое чемпионсво NWA в тяжелом весе. Победа Керри была данью уважения его брату Дэвиду, который умер тремя месяцами ранее и в честь которого было названо событие, Мемориальный парад чемпиона Дэвида фон Эриха. Однако спустя 18 дней в Йокосуке, Япония, проиграл пояс обратно Флеру в бою, который был омрачен спорами: ноги фон Эриха были на нижнем канате после сворачивания, но судья проигнорировал это и сделал подсчет. У Керри 12-й короткий по продолжительности рейн титула Мирового Чемпиона NWA в истории. На самом деле, NWA разрешил Керри только короткий рейн, и ему было сказано отдать пояс Флэру до шоу Night of Champions на 29 мая между Флэром и Рикки Стимботом.

4 июля Фон Эрихи проиграли командные титулы из шесть человек Легендарным Вольным птицам. Титул был удержан из-за победы Freebirds после вмешательства Убийцы Хана. 3 сентября они победили Freebirds в гандиап матче "Стальная клетка «, проигравший покидает Техас в своем четвёртом матче за титул командного чемпиона из шести человек.

Последующие противостояния (1984—1989) 
Закончив легендарный фьюд с Вольными птицами, братья Фон Эрих начали фьюд с Джино Эрнандесом, Крисом Адамсом и Джейком Робертсом. Отношения Керри с Адамсом родились из отношений Адамса с его братом Кевином, которые начались 28 сентября 1984 года (когда Адамс ушел от Кевина после проигрыша командого матча). Чтобы остаться на условиях кейфеба, Адамс и Керри выступали в команде два дня спустя в Сан-Антонио, так как хиллтерн ещё не транслировался по телевидению. 27 октября 1984 года Эрнандес, Адамс и Робертс победили Фон Эрихов, выиграв титул командного чемпиона среди шести человек в матче, в котором Бобби Фултон заменил травмированного Кевина. 29 октября победил Джино Эрнандеса в своем пятом чемпионате NWA в тяжелом весе. 22 ноября он объединился с Айсменом Парсонсом, победив Джейка Робертса и Келли Киниски. Позже он судил смертельный поединок в Техасе между давним соперником Терри Горди и Киллером Ханом, который Горди выиграл по решению Керри. 25 декабря Керри снова получил шанс за Мировое чемпионство NWA в тяжелом весе, титул, который он потерял много месяцев назад. Чемпион Рик Флэр намеренно был дисквалифицирован, чтобы сохранить титул. 31 декабря Фон Эрихи победили Эрнандеса, Робертса и Адамса, чтобы вернуть себе командый титул NWA из шести человек.

В свои последние дни в WCCW Керри Фон Эрих будет втянут во фьюд с Джерри „Королем“ Лоулером (Чемпионом мира в тяжелом весе AWA) за то, кто станет Неоспоримым чемпионом в тяжелом весе. Керри был тогда WCWA (Ассоциация реслинга мирового класса (последнее использованное название Мирового класса до дней USWA)) Чемпион в тяжелом весе. Чтобы урегулировать спор, они встретятся на межпромоуторском шоу под названием SuperClash III. Перед этим матчем Керри случайно порезал руку, из-за чего она кровоточила. Во время матча он также получил порез на голове. Когда позже он держал Лоулера в лопатках на ковре с опущенными плечами Лоулера, судья увидел кровь на голове Керри, подумал, что это было чрезмерно, и остановил матч. Толпа думала, что Керри победил по болевому, но вместо этого „из-за чрезмерного кровотечения“ судья остановил матч и присудил решение и чемпионат WCWA Джерри Лоулеру. Это ознаменовало бы конец забега Керри по WCWA.

Различные промоушены (1979—1988) 
Фон Эрих работал в различных промоушенах, работая в All Japan Pro Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, UWF Mid-South, Championship Wrestling From Florida, и Central States Wrestling. Его самым успешным промоушеном был St. Louis Wrestling Club выступая с 1979 по 1985 год, где он однажды провел матч за Чемпионство штата Миссури в тяжелом весе в 1983 году. Он был единственным Фон Эрихом, дебютировавшим на Мэдисон-сквер-Гарден за World Wrestling Federation 24 марта 1980 года, победив Хосе Эстраду. 28 сентября 1985 года Керри выступил на American Wrestling Association’s,SuperClash победив Джимми Гарвина, сохранив титул чемпиона штата Техас в тяжелом весе. В 1988 году он отправился в Continental Wrestling Association в Теннесси, где враждовал с Джерри Лоулером.

United States Wrestling Association (1989—1990) 
Керри продолжал выступать в спортивном центре Далласа под флагом USWA, который приобрел мировой класс в начале 1989 года. Сформировав команду с Джеффом Джарреттом и дважды выиграл титул чемпиона Техаса в тяжелом весе. В 1990 году Керри жестоко поссорился с Мэттом Борном, который хиллтернулся во время интервью на ринге; во время одного матча они сражались за пределами Спорткатория на парковке во время грозы. Менеджер Перси Прингл тоже хиллтернулся и начал враждовать с Керри. В разгар их отношений Керри внезапно покинул USWA/World Class и присоединилась к WWF, оставив традицию Фон Эриха старшему брату Кевину (который считался полуактивным) и Крису. Почетный фон Эрих „Джентльмен“ Крис Адамс затем стал главным хедлайнером Sportatorium, враждуя с Принглом, Стивом Остином и Джини Кларк. Вскоре после этого World Class вышел из USWA, но без Керри, менеджера Гэри Харта, а также из-за отсутствия телевидения и доходов World Class прекратил свою деятельность спустя три месяца.

World Wrestling Federation (1990—1992)

Интерконтинентальное чемпионство и различные фьюды 
В июне 1990 года Фон Эрих подписал контракт с Всемирной Федерацией Реслинга, Винса Макмахона (WWF). Дебютировав на Saturday Night’s Main Event XXVII в качестве бейбифейса под именем „Техасский Торнадо“ (The Texas Tornado) (в то время как дикторы открыто признали его Керри Фон Эрихом), победив Бадди Роуза, который по совпадению был его первым соперником в карьере. На SummerSlam Торнадо заменил раненого Брута Бифкейка и победив Мистера Перфекта выигрывает Интерконтинентальное чемпионство. После того, как он стал чемпионом, Торнадо защищал титул в течение трех месяцев, включая матч против Хаку на Saturday Night’s Main Event XXVIII 13 октября, прежде чем вернуть титул бывшему чемпиону Мистеру Перфекту в матче-реванше 15 декабря (записаного 19 ноября) на выпуске Superstars. Фон Эрих проиграл этот матч и титул „Перфекту“ из-за вмешательства Теда ДиБиаси.

На Survivor Series в 1990 году, будучи ещё Интерконтинентальным чемпионом, выступая в матче Survivor Series на выбывание, объединившись с Чемпионом WWF The Ultimate Warrior (ранее Воин Динго Мирового класса) и Легионом Судьбы (Ястреб и Животное). В итоге был устранен давним соперником Мистером Перфектом, но его команда выиграла матч.

На Royal Rumble 1991 года участвовал в Royal Rumble матче, выйдя под пятым номером почти и после получаса был устранен Гробовщиком. Сделав свое единственное выступление на Рестлмании VII, победив Дино Браво ударом Торнадо. Фон Эрих продолжал подвергаться сильному давлению в течение первой половины 1991 года и не потерпел ниодного поражения до 17 августа 1991 года, когда он был побежден Военачальником в Лэндовере, штат Мэриленд. На Саммерсламе он объединился с Британским Бульдогом и Рики Стимбоутом в командном матче из шести человек, победив команду Военачальника и Силы и Славы (Пол Рома и Геркулес).

Заключительные сюжетные линии и отъезд (1991—1992) 
В октябре 1991 года фон Эрих возобновил свой старый фьюд с Риком Флером, став одним из первых, кто встретился с ним на ринге после того, как чемпион мира NWA присоединился к WWF в августе того года. Флэр несколько раз побеждал Фон Эриха во время октябрьского тура WWF по Великобритании. В следующем месяце „Техасский торнадо“ потерпел свое первое одиночное поражение, когда он был раздавлен Гробовщиком менее чем за четыре минуты на эпизоде Wrestling Challenge от 10 ноября 1991 года. На Survivor Series (1991) он объединился с Сержантом Слоуером, Джимом Дагганом и Титой Сантаной против полковника Мустафы, Берзеркера, Скиннера и Геркулеса. Он никого не эллеминировал, но вся его команда победила. Свое последнее выступление PPV совершил на Royal Rumble в 1992 году; участвуя в матче Royal Rumble за вакантное Чемпионсво мира WWF в тяжелом весе. И был устранен будущим победителем Риком Флером, человеком, которого Фон Эрих победил восемь лет назад за Мировое чемпионство NWA в тяжелом весе. В начале 1992 года пуш Керри продолжал ослабевать. В итоге был низведен до хаус шоу со Скиннером, в которой он вышел победителем; в феврале начал серию хаус шоу с Риком Мартелом и остался без побед.

После двухмесячного отсутствия после распада его брака в реальной жизни и последующего развода фон Эрих вернулся к активным действиям после Рестлмании VIII и победил Марка Робертса на эпизоде „Superstars“ 18 апреля 1992 года. Однако теперь он оказался в роли дебютанта, запрограммированного против джоберов, таких как Барри Горовиц, Като и Скиннер. Будучи непобежденным против них в нескольких матчах, фон Эрих не смог вернуться в реслинг, так как потерпел несколько поражений от Рика Мартеля, Найлза и Камалы. Последнее выступление Фон Эриха на телевидении WWF стало поражением Шона Майклса в выпуске WWF Prime Time Wrestling от 26 июля 1992 года. Хотя было объявлено, что фон Эрих встретится с Папой Шанго в карде на PPV SummerSlam в Лондоне, Великобритания, но его заменил Эль Матадор, и он официально покинул WWF в августе 1992 года.

Последние годы (1992—1993) 
Вернувшись в Техас Керри выиграл Чемпионство Техаса в тяжелом весе USWF, который он проиграл Динамиту Диксону в ноябре 1992 года. Это был бы последний чемпионский пояс Керри. 23 января 1993 года он появился на Eastern Championship Wrestling для участия в Битве поясов ECW против Сальваторе Белломо по двойной дисквалификацией. Вернувшись в Даллас Керри участвовал в Global Wrestling Federation (GWF), где начал работать в команде с бывшим главным соперником Крисом Адамсом. Последний матч Керри состоялся 12 февраля 1993 года. Это был командный матч в Спортивном зале GWF, в котором Керри и Крис Адамс проиграли из-за дисквалификации Джонни Мантеллу и Блэку Барту.

Несчастный случай на мотоцикле и смерть 
4 июня 1986 года Керри попал в аварию на мотоцикле, которая чуть не оборвала его жизнь. Он получил вывих бедра и тяжелую травму правой ноги. Врачи не смогли спасти его правую ногу, в конце концов ампутировав её. По словам его брата Кевина, Керри повредил ногу после операции, пытаясь преждевременно наступить на неё, что вынудило врачей ампутировать её. Он продолжал выступать после несчастного случая с протезом и держал ампутацию в секрете от большинства болельщиков и коллег-борцов, даже дошел до крайности, приняв душ в ботинках. Его ампутация держалась в секрете от общественности до самой его смерти. Однако Родди Пайпер заявил в своей автобиографии: „Мы были лучшими друзьями. На самом деле, он чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы сидеть со мной в отеле и болтать без умолку, сняв свой протез“.

После ампутации ноги Керри пристрастился к обезболивающим, за чем последовало несколько проблем с наркотиками. Среди многих из них были два ареста, первый из которых закончился условным сроком. Через день после предъявления обвинения по второму обвинению, которое, вероятно, привело бы к длительному тюремному заключению (что является нарушением его испытательного срока), 18 февраля 1993 года Керри покончил с собой одним выстрелом в сердце из пистолета 44 калибра на ранчо своего отца в округе Дентон, штат Техас, всего через 15 дней после своего 33-летия.

Брет Харт в своей автобиографии „Моя реальная жизнь в мультяшном мире реслинга“ (My Real Life in the Cartoon World of Wrestling), утверждает что, когда он и Керри были на дороге в Форт-Уэйн, штат Индиана, 29 октября 1990 года, Керри сказал ему, что он решил присоединиться к своим покойным братьям на небесах и ждал, когда Бог скажет ему, когда. Брет сказал Керри, что его живые дочери будут нуждаться в нём больше, чем его покойные братья. Керри в основном убеждал Брета, что он передумал, но Брет боялся, что это были только слова. Керри снова сказал Брету летом 1992 года, что он хочет последовать за тремя своими покойными братьями Дэвидом, Майком и Крисом (последние двое из которых покончили с собой), и что они звонят ему. Брак Керри распался в начале 1992 года, и, по словам Харта, считал, что смерть Керри неизбежна.

Посмертное введение в Зал славы WWE (2009) 
16 марта 2009 года, сайтом WWE.com объявлено, что семья Фон Эрих будет включена в Зал славы WWE класса 2009 года давним соперником Майклом Хейсом. Приглашенными членами семьи были Фриц, Кевин, Дэвид, Керри, Майк и Крис фон Эрих. Кевин получил кольца для своего отца Фрица, а также для каждого из своих братьев. WWE изготовила два кольца Зала славы с именем Керри Фон Эрих, написанным на внутренней стороне, которые были подарены Кевином Фон Эрихом дочерям Керри, Холли и Лейси, присутствовавшим вместе со своей матерью Кэти (бывшей женой Керри). Мероприятие состоялось недалеко от дома фон Эрихов в Тойота-центре в Хьюстоне, штат Техас, 4 апреля 2009 года.

В медиа 
Керри Фон Эрих посмертно появляется передачи в Обратная сторона ринга (эпизод 4 сезона 1) и в видеоиграх Legends of Wrestling, Legends of Wrestling II, Showdown: Legends of Wrestling, WWE 2K17, и WWE 2K18.. Он ненадолго появился в роли заключенного в фильме „Трудный ребенок“.

Личная жизнь 
18 июня 1983 года Керри женился на Кэтрин М. Мюррей. У них было две дочери, Холли Брук (родилась 19 сентября 1984 года) и Лейси (родилась 17 июля 1986 года).22 апреля 1992 года пара развелась.

В реслинге 
 Завершающие приемы
 Удар Торнадо (Discus punch)
 Iron Claw

 Прозвища
 „Современный Воин“» (WCCW)
 «Техасский Торнадо» (WWF)

 Менеджер
 Женщина

Титулы и достижения 
 NWA Big Time Wrestling / World Class Championship Wrestling / World Class Wrestling Association
 NWA American Heavyweight Championship (5 раз)
 NWA American Tag Team Championship (6 раз) — с Брузером Броди (3), Кевином (2), and Al Madril (1)
 NWA Texas Heavyweight Championship (3 раза)
 NWA Texas Tag Team Championship (3 раза) — с Брузером Броди (1), Скип Янг (1), и Тайгером Конвеем — младшим. (1)
 NWA World Heavyweight Championship (1 раз)
 NWA World Six-Man Tag Team Championship (Texas version) (6 раз) — с Дэвидом и Кевином (2), Кевином и Майк фон Эрих (3), Кевин фон Эрих и Брайан Адиас (1), Лэнс и Кевин фон Эрих (1), Кевин фон Эрих and Майкл Хейс (1)
 NWA World Tag Team Championship (Texas version) (3 раза) — с Аль Мадриль (1) и Терри Орндорфф (2)
 WCWA World Heavyweight Championship (4 раза)
 WCWA World Six-Man Tag Team Championship (2 раза) — с Кевином и Лэнсом (1), Кевином и Майкл Хейс (1)
 WCWA World Tag Team Championship (4 раза) — с Кевином (3) и Джеффом Джарреттом(1)
 Pro Wrestling Illustrated
 Матч года (1984) против Рика Флера на Parade of Champions 1, 6 мая
 Популярный рестлер года (1984)
 PWI ставит его под № 40 в списке 500 лучших рестлеров 1991 года
 PWI ставит его под № 24 в списке 500 лучших рестлеров 2003 года
 PWI ставит его команду под № 23 в списке 100 лучших команд с Дэвидом, Майком и Кевином фон Эрихом 2003 году
 St. Louis Wrestling Club
 NWA Missouri Heavyweight Championship (1 раз)
 St. Louis Wrestling Hall of Fame
 Класс 2016 года
 Texas Wrestling Federation
 TWF Texas Heavyweight Championship (1 раз)
 United States Wrestling Federation
 USWF Texas Heavyweight Championship (1 раз)
 World Wide Wrestling Alliance
 WWWA Heavyweight Championship (1 раз)
 World Wrestling Federation / World Wrestling Entertainment
 Интерконтинентальный чемпион (1 раз)
 Член Зала славы WWE (класс 2009)
 Wrestling Observer Newsletter
 Матч года (1984) с Кевином и Майком Фон Эрихом против Fabulous Freebirds (Бадди Робертс, Майкл Хейс и Терри Горди) 4 июля

Примечания

Ссылки 
 
 World Class Memories
 «Wrestling Museum»: The Von Erich Family
 Профиль на сайте Cagematch.net
 Профиль на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры США
Члены Зала славы WWE